A San Domenico Maggiore jelentheti:
San Domenico Maggiore, nápolyi templom
San Domenico Maggiore, tarantói templom